Raïon de Kirovsk :
 Raïon de Kirovsk (oblast de Léningrad)
 Raïon de Kirawsk en Bielorussie
 Raïon de Kirovske en Crimée